Karlowitz steht für

 eine Ortschaft in der Vojvodina in Serbien, siehe Sremski Karlovci
 eine Ortschaft im Okres Zlín, Tschechien, siehe Karlovice u Zlína
 die Ortschaft Karlovice (Kostelec u Holešova) in Tschechien
 den Friedensvertrag nach dem Großen Türkenkrieg, siehe Friede von Karlowitz

Siehe auch
Groß-Karlowitz
Klein Karlowitz
Carlowitz